The Biscuit Eater, film réalisé par Stuart Heisler sorti en 1940 au cinéma. 
 The Biscuit Eater, film réalisé par Vincent McEveety  sorti en 1972 au cinéma.